Harmony:

 Harmony — свободная реализация несвободной версии Qt.
 Apache Harmony — свободная реализация Java.
 Harmony — нидерландская поп-группа.